FEC steht für
 family entertainment center, Sonderform der urban entertainment center (UEC), Angebote sind auf die ganze Familie ausgerichtet
 Far Eastern Commission, US-amerikanische Kommission zur Festsetzung von Rahmenbedingungen für die Verfolgung von im Fernen Osten begangenen Kriegsverbrechen
 Fast Ethernet Controller, Steuergerät zur Abwicklung von Netzwerkverkehr
 Federal Election Commission, Kontrollbehörde für Präsidentenwahlen in den USA
 flash exposure compensation, siehe Blitzbelichtungskorrektur
 Flensburger Eissportclub, norddeutscher Eishockeyclub
 Florida East Coast Railway, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Fluorouracil, Epirubicin und Cyclophosphamid, Zusammensetzung einer Chemotherapie, die bei Brustkrebs eingesetzt wird
 Food Editors Club, deutsche berufsständische Vereinigung kulinarischer Fachjournalisten
 Foreign Exchange Certificate, ein ehemaliges Zahlungsmittel für Ausländer in China
 forward error correction, Technik zur Senkung der Fehlerrate bei Übertragung und Speicherung digitaler Daten, siehe Vorwärtsfehlerkorrektur
 Forwarding Equivalence Class, Teilmenge von Datenpaketen, die von Routern gleich behandelt werden
Central Experimental Farm/Ferme expérimentale centrale, staatlicher Versuchsbauernhof in Ottawa

fec. steht für
 fecit ( für hat (es) gemacht), wird genutzt bei Kunstsignaturen

FEC